Мошковская — женская форма фамилии .
 Мошковская, Наталия (1886—1968) — польский учёный-экономист марксистского направления.
 Мошковская, Эмма Эфраимовна (1926—1981) — советская детская писательница и поэтесса.